Sebag ist der Familienname folgender Personen:

 Hugh Sebag-Montefiore (* 1955), britischer Schriftsteller  
 Jean-Claude Sebag (* 1943), französischer Politiker und Anwalt
 Joseph Sebag-Montefiore (1822–1903), britischer Bankier und Politiker
 Julien Sebag (* 1976), französischer Mathematiker
 Marie Sebag (* 1986), französische Schachspielerin
 Michèle Sebag, französische Informatikerin und Forschungsdirektorin am CNRS
 Paul Sebag (1919–2004), tunesisch-französischer Soziologe, Historiker und Journalist
 Simon Sebag Montefiore (* 1965), britischer Historiker, Journalist und Autor